Малахи́т:

 Малахит — минерал;
 Малахит (цвет) (Malachite)
 «Малахит» — скорый фирменный поезд;
 «Малахит» — российский грузовой электровоз 2ЭС8 / 3ЭС8, производящийся заводом «Уральские локомотивы»;
 Малахит — кратер на астероиде (2867) Штейнс;
 «Малахит» — переносной комплекс автоматизированного управления огнём;
 «Малахит» — катушечный видеомагнитофон производства Рижского радиозавода;
 Малахит — конструкторское бюро в Санкт-Петербурге;
 Малахит — Российская динамическая защита 4-го поколения;
 П-120 Малахит — противокорабельная крылатая ракета;
 «Малахит» — гостиница в центре Челябинска, построена в 1936 году.

См. также 
 Малахитовая зелень — зелёный минеральный пигмент, употребляемый в искусстве.
 Малахитовый зелёный — синтетический краситель.
 Малахитовая шкатулка (значения)

Примечания